Троц Максим Васильович — гласний Житомирської міської думи, депутат Всеросійських установчих зборів та Українських Установчих Зборів.
 Троц Петро Іванович — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.